Gunner Olszewski – giocatore statunitense di football americano
 Jan Olszewski – politico polacco, Primo ministro della Polonia dal 1991 al 1992
 Ryszard Olszewski – cestista polacco